Usur <neulateinisch> ist ein Begriff aus  
 der Medizin für Abnutzung, Schwund von Knochen und Knorpeln an Stellen, die sehr beansprucht werden 
 der Zahnmedizin, siehe Usur (Zahnmedizin)
 der Psychoanalyse, siehe Usur (Psychoanalyse)